Gazul puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aizoon hispanicum; o 
 el nombre común de la planta Mesembryanthemum nodiflorum.